Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg ist ein Südtiroler Zweig eines alten, aus der Nähe von Bergamo stammenden Adelsgeschlechts, der auf Ansitz Gerstburg und Ansitz Hörtenberg ansässig war.

Geschichte 
Anfang des 17. Jahrhunderts verlegte Bernhard von Giovanelli seinen Wohnsitz nach Tirol und wurde dort in den Ritterstand aufgenommen. Sein Sohn Johann Alban (1619–1670) ließ sich in Trient nieder und begründete dort die Linie der Grafen von Giovanelli zu Gerstburg. Sein Bruder Georg Bernhard (1622–1687), oberösterreichischer Rat und Hofpfennigmeister des Erzherzogs Ferdinand Karl (Österreich-Tirol), ist der Stammvater der freiherrlichen Linie derer von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg in Bozen.

Persönlichkeiten 
 Benedikt Graf von Giovanelli zu Gerstburg (1775–1846), Bürgermeister von Trient
 Ignaz von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg (1815–1889), österreichischer Politiker
 Joseph von Giovanelli (1750–1812), Tiroler Freiheitskämpfer Politiker
 Joseph von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg (1784–1845), österreichischer Freiheitskämpfer und Politiker
 Katharina von Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg, Mutter des Fürstbischofs von Trient Johann Nepomuk von Tschiderer

Wappen 
Blasonierung des Stammwappens: Schild geviert. Felder 1 und 4 in Blau auf silbernen Wellen ein Kahn mit silbernem Wimpel und Segel, in welchem, den Mast zwischen sich zwei zugewendete nackte Knaben sitzen. Felder 2 und 3 in Gold ein schwarzer, gekrönter Adler. Auf dem gekrönten Helm zwischen einem offenen Flug, rechts von Schwarz und Gold, links von Blau und Silber geteilt, ein wachsender Ritter, in der rechten Hand ein Schwert haltend, auf dem Helm vier (gold-schwarz-silber-blau) Straußenfedern. Die Helmdecken sind schwarz-golden und blau-silbern.

Siehe auch 
 Sigmund Gerstl
 Giovanelli

Literatur 
 Evi Pechlaner: Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg. In: Südtiroler Landesarchiv, Bozen 2011.
 Maximilian Gritzner: J. Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 1 (Souveräne und Landesfürsten), 3. Abt., 3. T., B: Die durch deutsche Bundesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter, Nürnberg 1888, S. 13 und Tafel 24 (Digitalisat).

Tiroler Adelsgeschlecht